

Földrajz
Szentágota (rom. Agnita, ném. Agnetheln), Románia, Szeben megye
Sárszentágota, Fejér megye